est un constructeur d'automobiles de luxe britannique créé en 1998 à la suite du rachat de  par le constructeur allemand BMW. L'entreprise est située en Angleterre à , dans le Sussex de l'Ouest, non loin du circuit historique de .

Histoire 

Rolls-Royce commence à fabriquer des voitures en 1904. L'usine de Goodwood est le cinquième lieu de fabrication en Angleterre des automobiles Rolls-Royce depuis la fondation de la marque. Les quatre précédentes étaient situées à Manchester, Londres, Derby et Crewe. À la suite de la mort de Charles Rolls en 1910, le premier des deux R du logo « RR » passe du rouge au noir. Le deuxième en fera autant à la mort du second fondateur.

La Rolls-Royce la plus filmée dans l'histoire, est une Silver Shadow berline grise de 1967, portant le numéro de châssis SRH 2971. source imcdb. Org 

En 1906 est créée , puis, en 1973, la division automobile devient  après la scission avec la division aéronautique de la marque.

En 1998, Vickers, propriétaire de la marque, décide de vendre . Le constructeur allemand BMW, qui fournit déjà des moteurs et d'autres pièces pour les voitures Rolls-Royce et Bentley est intéressé, mais son offre finale de  de livres sterling est battue par Volkswagen, qui offre . Volkswagen acquiert ainsi les ateliers de montage de Crewe, les droits sur l'emblème  et sur la forme typique de la grille de radiateurs, ainsi que la marque Bentley, mais n'est toutefois pas propriétaire de la marque « Rolls-Royce » ni du logo « RR ». En effet, une stipulation dans les documents de propriété de Rolls-Royce imposait que Rolls-Royce plc, qui fabrique les moteurs d'avions Rolls-Royce, conserverait les marques déposées que sont le nom et le logo « Rolls-Royce » si la division automobile était vendue, et Rolls-Royce plc choisit de céder une licence non à Volkswagen, mais à BMW, avec qui elle venait de conclure des contrats, pour  de livres. 

À la suite de l'accord passé entre les deux constructeurs, BMW continue de livrer les moteurs et équipements à l'usine Rolls-Royce de Crewe, passée sous contrôle de Volkswagen, jusqu'à 2003.

En 2003, Volkswagen cède le droit d'utilisation de la marque Rolls-Royce à BMW, qui délocalise le siège social et la production des voitures à , dans le , à  au sud de Londres.

En , à la suite de la réorganisation du directoire du groupe BMW, Pieter Nota remplace Peter Schwarzenbauer au poste de directeur des ventes.

Identité visuelle (logo)

Chiffres de vente 
En 2017, les ventes chutent à  vendus, du fait du remplacement de la . Mais début 2018, Rolls-Royce présente son premier SUV, le Cullinan, qui doit relancer la courbe des ventes du constructeur anglais.

En 2021, malgré la pénurie de semi-conducteurs et la pandémie de Covid-19, Rolls-Royce bat son record historique avec  vendus dans le monde en une année.

Modèles d'automobile 

 2003 - 2017 : 
 2007 - 2017 : 
 2008 - 2017 : 
 2010 - 2020 : 
 2013 - 
 2015 - 
 2017 - 
 2018 - Cullinan
 2020 - 
 2021 - Silent Shadow

Concept cars 
 2006 : 100EX
 2006 : 101EX
 2008 : Hyperion
 2009 : 200EX
 2011 : 102EX
 2017 : Sweptail
 2016 : 103EX

Notes et références

Annexes

Liens externes 
 
 
 
 

Rolls-Royce Motor Cars
Constructeur automobile ayant son siège au Royaume-Uni
Entreprise ayant son siège dans le Sussex de l'Ouest
Entreprise fondée en 1998
Marque de produit de luxe
Marque britannique
Marque du groupe BMW